

Anno 
 789 o 789 a.C.

Codici 
 789 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Litchfield Observatory, a Clinton, nella Contea di Oneida (New York), degli USA

Matematica 
 789 – numero